

Osoby o nazwisku Krawcewicz 
 Aleksander Krawcewicz (1909–1962) – polski lotnik, kapitan PSP, kawaler orderów
 Lucyna Krawcewicz (ur. 1938) – polska lekkoatletka, oszczepniczka (olimpijka) oraz szachistka
 Stanisław Krawcewicz (1930–1987) – polski pedagog, prof. dr hab.
 Wiesław Krawcewicz – polski matematyk

Zobacz też 
 Paweł Krawczewicz (1907–1945) – polski brat zakonny, Sługa Boży, męczennik za wiarę

Przypisy